Протесты 1968 года включали в себя различные протестные выступления молодёжи в разных странах мира.
Во многом эти протесты были направлены против участия США в войне во Вьетнаме (прежде всего в самих США), но также протестующие боролись за права человека, против расизма, выступали в поддержку феминизма и защиту окружающей среды. Идеологами протестов были новые левые.

Причины и последствия протестов 
Протесты в США и странах Западной Европы происходили на фоне стабильного экономического роста. Так, в США в 1961—1966 годы валовой национальный продукт рос примерно на 4—6 % в год, в два раза быстрее темпов пяти предыдущих лет, безработица сократилась до рекордно низкого уровня. Причины протестов были не экономическими, а мировоззренческими.После окончания Второй мировой войны во всех воевавших странах происходил бурный рост рождаемости (бэйби-бум), многочисленное поколение людей, появившихся на свет в это время, выросло в сравнительно комфортных условиях свободы и заботливого внимания со стороны старших. В отличие от их родителей, это поколение не пережило ни мировой экономический кризис 1930-х годов, ни мировую войну. Резко возросшее материальное благополучие казалось ему само собой разумеющимся. Среди граффити, которые оставляли на стенах студенты Сорбонны в мае 1968 года, встречались такие: «Нельзя влюбиться в прирост промышленного производства!»; «С 1936 года я боролся за повышение зарплаты. Раньше за это же боролся мой отец. Теперь у меня есть телевизор, холодильник и „фольксваген“, и все же я прожил жизнь, как козёл. Не торгуйтесь с боссами! Упраздните их!».

Новое поколение выступало за нонконформизм и социальную справедливость. Многие новые левые вслед за Гербертом Маркузе считали, что рабочий класс в развитых странах, добившись более обеспеченной жизни, перестал быть революционной силой, и его место в борьбе за изменение общества, за преодоление отчуждения, должны занять маргиналы, студенчество и интеллектуалы. Другие же отвергали политический активизм в принципе, проповедуя этику недеяния в духе буддизма или выступая за превращение жизни в непрерывный перформанс в духе авангардного искусства. «Новые левые» были противниками капитализма, но и социализм в том виде, в каком он существовал в странах социалистического лагеря, они не одобряли. Среди молодёжи стран Запада были популярны троцкизм, анархизм, а также маоизм (для некоторых примером для подражания была Культурная революция, происходившая в то время в КНР), такие революционеры, как Че Гевара.

Молодёжь также протестовала против пуританской морали своих отцов и матерей в части сексуальных отношений. Именно в этот период массово заговорили о «сексуальной революции».

В наибольшей степени эпоха молодёжных протестов оказала влияние на культуру и искусство. Контркультура стала массовым явлением, идеалы молодёжи выражала рок-музыка, переживавшая тогда свой расцвет.

К 1973 году войска США были выведены из Вьетнама, в 1974 году в США отменён призыв в вооружённые силы.

С конца 1960-х годов во многих странах была декриминализирована гомосексуальность. В США этот процесс начался после стоунволлских бунтов 1969 года.

В конечном счёте, западное общество проявило немалую гибкость и толерантность, «переварив» протесты молодёжи. К середине 1970-х левые радикальные движения перестали представлять угрозу стабильности западного общества, заняв весьма скромное место в политической сфере, но достаточно заметное — в искусстве и культуре.

См. также 
 Поколение 1968 (Турция)
 Студенческая забастовка
 Молодёжный авангард 1960—1970-х годов

Примечания

Литература

Ссылки 
 И. Христофоров.1968 год: на изломе эпох
 1968: год великого перелома.40 лет последней всемирной революции
 Статьи о протестах 1968 г. в журнале «Неприкосновенный запас»
 Тарасов А. Н. In memoriam anno 1968
 Тарасов А. Н. 1968 год в свете нашего опыта
 Николич М. 1968: студенческий протест в Югославии
 История субкультуры хиппи. Часть V
 Арсен Грумбадзе, Секс, мечты и беспорядки. Тринадцать правильных фильмов о революции 1968-го // film.ru, 04.05.2010

История XX века
Акции протеста 1960-х годов
События 1968 года
1968 год в политике
История социализма